Vajtjärn kan syfta på:
Vajtjärnen (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun,  (6,77 ha)
Vajtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (7,89 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn